Vita tornet kan syfta på:

 Vita tornet (Towern) – en del av Towern, London
 Vita tornet (litteratur) – en byggnad i Sagan om Drakens återkomst
 Virtuella Vita Tornet – ett textbaserat rollspel baserat på Robert Jordans bokserie Sagan om Drakens återkomst

Se även
Tornet (olika betydelser)